Le nom Laura fut utilisé pour plusieurs cyclones tropicaux dans le monde.

Atlantique Nord 

 Tempête tropicale Laura (1971) - un système qui s'est formé au large du Panama, a bouclé au sud de l'ouest de Cuba et a touché la côte dans le sud du Belize ;
 Tempête tropicale Laura (2008) - un système vaste mais de courte durée qui est resté en pleine mer ;
 Ouragan Laura (2020) - la douzième tempête nommée le plus hâtivement durant une saison dans l'Atlantique qui a frappé les Grandes Antilles comme tempête tropicale avant de se diriger vers la côte du golfe du Mexique comme un ouragan majeur.

Pacifique nord-ouest 

 Typhon Laura (1947) (T4710)

Pacifique sud-ouest 
 Cyclone Laura (1967)

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme